Beo kan syfta på:

 Barn- och elevombudet (BEO), del av Skolinspektionen
 Berylliumoxid, ett oorganiskt ämne med den kemiska formeln BeO